Monte-Carlo Rolex Masters 2012 — 106-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Рокебрюн—Кап-Мартен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP Masters 1000.

В 2012 году турнир прошёл с 15 по 22 апреля на кортах Monte-Carlo Country Club. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Соревнования

Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл  Новака Джоковича со счётом 6-3, 6-1.
 Надаль выигрывает 1й титул в сезоне и 47й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джокович уступает 1й финал в сезоне и 15й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный турнир 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Максима Мирного /  Даниэля Нестора со счётом 6-2, 6-3.
 Боб выигрывает 2й титул в сезоне и 77й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Майк выигрывает 2й титул в сезоне и 79й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Monte-Carlo Rolex Masters

 Мировой Тур ATP 2012 года
 Мировой тур ATP Мастерс 1000

Ссылки 
 Официальный сайт    
 

Monte-Carlo Masters по годам
Апрель 2012 года